«Абракадабра», «Аламагуса» () — фантастический рассказ Эрика Фрэнка Рассела (1955). Произведение получило Премию Хьюго за лучший рассказ 1955 года.

Содержание 
Экипаж космического корабля «Бастлер» отдыхает в космопорту Сириуса. На борту, кроме капитана Макнаута, находятся пара дежурных офицеров и любимый пёс команды. Внезапно пришедшая радиограмма сообщает Макнауту, что через несколько дней на корабль с инспекцией прибудет контр-адмирал В. Кэссиди, известный своими жёсткими методами и мерами. Капитан немедленно начинает инспектирование и проверку имущества и оборудования корабля, дабы предотвратить недочёты, и обнаруживает отсутствие казённого объекта под названием «капес» (в другом переводе — «офес»). Несмотря на тщательные поиски, капес–офес не найден. Но хуже всего то, что никто из экипажа не имеет понятия, что он из себя представляет. Макнаут находит выход: даёт задание радиоинженеру соорудить какой-нибудь прибор для обмана контр-адмирала, что приводит к ряду неожиданных последствий.

В финале рассказа выясняется, что во всём виновата опечатка: слово «капес» следовало читать как «каз. пес», то есть «казённый пес» (в др. переводах: «к. пес» — «корабельный пес», «офес» — «официальный пес»). Так в реестре казённого имущества обозначался корабельный пёс Пизлейк (Горох).

История публикаций 
на английском языке
 октябрь 1955 года — в журнале Astounding Science Fiction;
 1961 год — сборник «Far Stars»;
 1978 год — сборник «The Best Of Eric Frank Russell»;
 2000 год — сборник «Major Ingredients: The Selected Short Stories of Eric Frank Russell».

на русском языке
Рассказ, под названием «Аламагуса», был впервые опубликован в приложении «Искатель», 1966, № 6 (перевод И. Почиталина, рисунки В. Чижикова); и в дальнейшем неоднократно переиздавался.

Награды 
 1955 год — Премия «Хьюго» за лучший рассказ

Примечания

Ссылки 
Страничка произведения на сайте «Лаборатория Фантастики»

Произведения Эрика Фрэнка Рассела
Рассказы, удостоенные премии Хьюго
Фантастические рассказы на английском языке